Села:
 Олефірівка — Дніпропетровська область, Петропавлівський район, Дмитрівська сільська рада
 Олефірівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Гориславська сільська рада
 Олефірівка — Полтавська область, Миргородський район, Савинцівська сільська рада